Кургановка — деревня в Каменском районе Пензенской области Российской Федерации, относится к Фёдоровскому сельсовету.

География 
Деревня расположена на левом берегу Атмиса примерно в 18 км к юго-востоку от Каменки и в 50 км к западу от Пензы. Вблизи села проходит автодорога Тамбов — Пенза.

На востоке граничит с деревней Александровка.

История 
Основана в середине XVIII века в верховьях Атмиса рядом с курганами, в составе Нижнеломовского уезда.

В 1795 — в селе 15 дворов крестьян, находившихся на оброке и плативших владельцу, князю Николаю Михайловичу Голицыну, по 3 рубля с ревизской души в год. Перед отменой крепостного права д. Кургановка показана за княгиней Варварой Васильевной Долгоруковой, у нее 167 ревизских душ крестьян, 47 дворов на 35 десятинах усадебной земли, поля и сенокосы.

В 1980-90-е годы был построен молочный комплекс на 1200 голов.

1991 год — совхоз преобразован в коллективное сельскохозяйственное предприятие «Кургановское».

Население

Национальный состав 
Согласно результатам переписи 2002 года, 97% населения деревни составляют русские

Инфраструктура 
В деревне есть средняя общеобразовательная школа, клуб, детский сад, отделение почтовой связи, медпункт, три магазина.

Деревня электрифицирована, газифицирована, не имеет централизованного водоснабжения.

Примечания 

Населённые пункты Каменского района (Пензенская область)